Кавагу́ти  — несколько (разных омофонных) японских фамилий и географических названий.

Персоналии 
 Кавагути, Ёрико (род. 1941) — японская политическая деятельница, министр окружающей среды Японии.
 Кавагути Ёсикацу () (род. 1975) — японский футболист, вратарь Национальной сборной Японии.
 Кавагути, Киётакэ () (1892—1961) — японский генерал, участник Второй мировой войны.
 Кавагути Мацутаро () (1899—1985) — японский писатель.
 Кавагути, Такао (род. 1950) — японский дзюдоист, чемпион Олимпийских игр, чемпион мира, чемпион Азии.
 Кавагути Экай () (1866—1945) — японский буддийский монах, известный путешествиями в Тибет.
 Кавагути, Юко () (род. 1981) — российская фигуристка японского происхождения.

Географические названия 
 Кавагути (город) (川口市) — японский город в префектуре Сайтама, Япония.
 Кавагути (озеро) (河口湖) — самое популярное у туристов озеро из Пяти озёр у подножия горы Фудзи.